

Прізвище 
Ковальова — жіноча форма прізвища Коваль, Ковальов. Відомі особи:
 Ковальова Вікторія Юріївна — начальник відділу Департаменту МВС України.
 Ковальова Ірина Федорівна (1930) — український історик, археолог, громадський діяч, доктор історичних наук, професор.
 Ковальова Людмила Миколаївна (1942) — доктор медичних наук, професор кафедри дерматології та венерології Одеського національного медичного університету, почесна громадянка Республіки Мозамбік.
 Ковальова Наталія Миколаївна (1976) — українська оперна співачка, сопрано.
 Ковальова Наталія Миколаївна (1992) — українська спортсменка, академічна веслувальниця.
 Ковальова Оксана Олександрівна (1972) — українська актриса та режисерка.
 Ковальова Олександра Прокопівна (нар. 1948) — українська поетеса та перекладач.
 Ковальова Ольга Миколаївна (1942) — доктор медичних наук, професор, дійсний член Європейського товариства кардіологів, заслужений діяч науки і техніки України.
 Ковальова Юлія Вікторівна (1951) — народний депутат ВРУ 5 та 6 скликань від ПРУ.
 Рита Райт-Ковальова (1898—1988) — радянська письменниця і перекладачка.

Топоніміка

Населені пункти та їхні частини
 Ковальова — село в гміні Мерошув Валбжиського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ковальова — село в гміні Риґліце Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Ковальова — частина села Направа в гміні Йорданув Суського повіту Малопольського воєводства
 Ковальова — частина села Оселець у гміні Йорданув Суського повіту Малопольського воєводства
 Ковальова — частина села Тшебуня в гміні Пцим Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Ковальова — частина села Івла (Івля) в гміні Дукля Кросненського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки 

Російські прізвища